Amadeus, du latin , est la forme latine du prénom Amadéo en italien, Amédée en français, Theophilius en Grec : Theos = dieux et Philein = aimer. On le trouve dans différents contextes, souvent par référence à Mozart (dont le quatrième prénom est Theophilius).

Sciences et techniques

Informatique 
 Amadeus est un logiciel d'édition musicale multipistes de la société HairerSoft, fonctionnant sous Mac OS X.
 Amadeus est une des quatre grandes centrales de réservation GDS (Global Distribution Systems, ou Système de réservation informatique) des compagnies aériennes au service des agences de voyages, les trois autres étant Galileo, Sabre et WorldSpan.

Biologie 
 Eleutherodactylus amadeus est une espèce d'amphibiens de la famille des Eleutherodactylidae.

Culture et société

Bande dessinée 
 Amadeus Arkham est un personnage fictif de la bande dessinée Batman, de la maison d'édition américaine de bandes dessinées DC Comics, créé par Len Wein.
 Amadeus Cho, également connu sous le nom , est un personnage de bande dessinée créé par l'écrivain Greg Pak et le dessinateur , publié par Marvel Comics.

Cinéma 
 Amadeus est un film américain de Miloš Forman de 1984 sur la vie et la musique de Mozart, adaptation de la pièce de Shaffer.

Entreprises et produits 
 Amadeus est une marque de systèmes de sonorisation conçus et fabriqués par Atelier 33 SA.
 Amadeus est une marque de bière blanche de la Brasserie de Gayant à Douai.
  est une société de recrutement spécialisée dans les affaires, les emplois temporaires et l'interim, basée à Francfort en Allemagne.
 Institut Amadeus est un think tank basé à Rabat, dont les domaines de recherche et le lobbying portent entre autres sur le Maroc et les enjeux euroméditerranéens.

Musique 
 L'orchestre de chambre Amadeus est un orchestre russe créé en 1995 par le chef d'orchestre équatorien Freddy Cadena.
 Le Quatuor Amadeus est un quatuor à cordes anglais du .
 Der  est un prix autrichien dans le domaine de la musique classique qui a lieu à Vienne à la mi-octobre.
 Amadeus Tappioka est un trio de rock français, originaire de Nice, formé en 2003 par Julien Mayerus.
 Amadeüs est un groupe de heavy metal espagnol, formé par Israel Ramos, spécialisé dans la fusion du metal symphonique et de la musique classique.
 Rock Me Amadeus est une chanson du chanteur autrichien Falco (1986)
 Rock Me Amadeus est une chanson (reprise de la chanson précédente de Falco) tirée de l'album Kopfschuss (1998) du groupe allemand de musique metal Megaherz.
 Amadeus Quattro Valvole est une chanson de l’album Anthology 1994-1999 du guitariste suédois de heavy metal Yngwie Malmsteen.
 Wolfgang Amadeus Phoenix est le quatrième album du groupe de rock français Phoenix sorti en 2008.
 Der  est le plus grand prix autrichien dans le domaine de la musique pop.

Théâtre 
 Amadeus est une pièce de théâtre de Peter Shaffer consacrée aux compositeurs Wolfgang Amadeus Mozart et Antonio Salieri.

Transports 
 Amadeus est un ancien morutier néerlandais de 1910, reconverti en ketch aurique de plaisance, dont le port d'attache est Sète.
 Amadeus Salzburg est un bateau qui fait des croisières sur la rivière Salzach à Salzbourg (Autriche) pour une visite de la ville de Wolfgang Amadeus Mozart.

Anthroponyme

Prénom 
Le prénom Amadeus est porté par de nombreuses personnalités, notamment :
 de nombreux comtes et Ducs de Genève, de Savoie et du Piémont du  au  : voir l'article en allemand  ;
 Amadeus Aba (1250?-1311), un oligarque hongrois du royaume de Hongrie ;
 Joannes Amadeus de Saluciis (1361-1419), un pseudo-cardinal italien du  ;
 Johann Amadeus Franz de Paula, Baron Thugut (1736-1818), un ministre et chancelier autrichien ;
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), un compositeur autrichien de l'époque classique, un des compositeurs les plus célèbres de l'histoire de la musique ;
 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), un écrivain romantique, compositeur, dessinateur et juriste allemand ;
 Victor Amadeus von Hessen-Rheinfels-Rotenburg (1779-1834, le dernier landgrave de Hesse-Rheinfels-Rotenburg ;
 Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855), un universitaire et homme de lettres suédois ;
 Ernst Amadeus Barth (1899-1926), un peintre suisse ;
 Karl Amadeus Hartmann (1905-1963), un compositeur allemand ;
 Demetrius Alexandro Claudio Amadeus Bello Nock (1968), dit « Bello Nock » ou « Bello », un artiste clown américain.

Pseudonyme 
 Amadeus, de son vrai nom Amadeo Sebastiani (1962-), est un animateur de télévision et de radio italien.
 Rambo Amadeus, de son vrai nom Antonije Pušić (1963-), est un auteur-compositeur-interprète monténégrin.

Toponyme 
 Lake Amadeus (en français, le lac Amédée) est un immense lac salé au sud-ouest du Territoire du Nord, en Australie.
 L'aéroport Wolfgang-Amadeus-Mozart est l'aéroport de la ville de Salzbourg, en Autriche.